E44 può riferirsi a:

Codici 
E44, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E44, da Le Havre a Gießen
E 44, strada degli Emirati Arabi Uniti

Altro 
HMS E44, sommergibile della classe E della Royal Navy